Middagskär är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 26 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors. Middagskär ligger  meter över havet. Den ligger på ön Flisö.

Öns area är  hektar och dess största längd är 250 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km nordväst om Middagskär.

Klimat 
Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö